USS Juneau je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Juneau (CL-52) 
 USS Juneau (CL-119) 
 USS Juneau (LPD-10)

Juneau